Николай Кумани:
 Кумани, Николай Михайлович (1793—1869) — генерал флота, георгиевский кавалер № 6462; 5 декабря 1841.
 Кумани, Николай Петрович (1730—1809) — контр-адмирал.